Выборы депутатов Законодательного собрания Оренбургской области пятого созыва состоялись в Оренбургской области 13 марта 2011 года в единый день голосования

Избирательная система 
В Законодательное собрание избирались 47 депутатов: 24 — по партийным спискам, 23 — по одномандатным округам. Использовалась мажоритарная система по одномандатным округам и пропорциональная система по партийным спискам (распределение мандатов по региональным группам).

Партии 
В выборах приняли участие 5 политических партий по партийным спискам: Единая Россия имела 56 кандидатов, от КПРФ было зарегистрировано 55 кандидатов, от партии Справедливая Россия — 39 кандидатов, от ЛДПР — 23, от партии Патриоты России — 25 человек. Все 5 политических партий выдвинули кандидатов одномандатников.

Единая Россия 
В партийную тройку Единой России вошли губернатор Оренбургской области Юрий Берг, заместитель главного врача МДГКБ № 2 Татьяна Шукурова и председатель Совета директоров ОАО ПО «Стрела» Сергей Грачёв. Партия выдвинула 56 человек по партийным спискам.

Особенности списка 
 Во главе списка — «паровоз» губернатор Юрий Берг.
 Отсутствие в тройке руководителя ЗСО Дмитрия Кулагина. Он возглавляет округ № 8.
 Участие депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Ивлиев, Коган, Нефёдов, Пожитков, Заварзин.
 Участие депутатов местных муниципалитетов, членов администраций городов, спортсменов, бизнесменов газо- нефтяной промышленности.
 Дублирование некоторых кандидатов по списку и округам.
 «Задвигание» старых депутатов на вторые роли (Ташланов, Зайцев).
 Конкурирование одномандатников-единороссов Пилюгин (выдвинут партией) и Исмагилов — 21, Косачёв и Муширов — 22.

КПРФ 
Список Партии возглавили депутат ГД Николай Харитонов, руководитель фракции в ЗСО Владимир Новиков
и единственный одномандатник-депутат КПРФ глава СПК им. Гагарина Владимир Пузий вошли в тройку.
Партия выдвинула 56 списочников и 22 зарегистрированных одномандатника.
Особенности списка:
 Значительное дублирование.
 Участие депутатов муниципалитетов.

Справедливая Россия 
Во главе списка депутат ГД Сергей Петров. В сведениях о кандидатах состояние Петрова -
88 млн руб. Александр Митин, глава Оренбургского района, руководитель местного
отделения партии; Владимир Фролов, бывший руководитель «Патриотов Росси» в ЗСО.
39 списочников и 22 одномандатника.
Особенности списка:
 Участие депутатов муниципалитетов.
 Переход депутатов-патриотов в список СР (Фролов, Сазыкин)
 Переход единоросса Зиленского в список СР.
 Достаточное дублирование списочников и одномандатников.

ЛДПР 
Во главе списка встал Владимир Жириновский. Сергей Катасонов вышел из ЕР и
присоединился к ЛДПР. Активно критикует ЕР. Третье место занял депутат ЗСО
Андрей Рейзлер. 23 списочника и 17 одномандатников.
Особенности списка:
 Низкое кол-во кандидатов.
 Присоединение бывших единороссов к ЛДПР (Катасонов, Саблин).
 Региональные группы не соответствуют одномандатным округам.

Патриоты России 
Список возглавляют Анатолий Чусовлянов, Евгений Трунилов, Рушания Аббасова,
депутат гордумы Оренбурга. 23 списочника и 12 одномандатников.
Особенности списка:
 Низкое кол-во кандидатов.
 Выход депутатов ЗСО из партии во главе с Владимиром Фроловом.
 Несоответствие групп одномандатным округам.

Дублирование списка 
В состав списков 5 партий вошли кандидаты-одномандатники.

Агитация 
Единая Россия активно использует агитацию. Она использует поквартирный обход. Совет ветеранов города Новотроицка вместе с местными газетами выдавал пенсионерам газету «Единой России». Билборды кандидатов ЕР встречаются чаще всего, являются практически единственными. Значительный вклад вносит губернатор области, посетивший практически все муниципалитеты. Единственная партия, которая открыто агитирует на улице, кроме ЕР, Справедливая Россия. ЛДПР, СР и КПРФ выступают против ЕР.

Опросы 
Опрос. Опрос проходил при поддержке Сергея Горшенина в приграничных районах Оренбургской области (Ясненский, Кваркенский, Адамовский, Светлинский районы) с 17 по 20 января 2011 года.

Молодёжная акция «Твой голос» 17 февраля 2011 года прошла в высших учебных заведениях области.
Всего приняло участие 76266 человек или 14 % молодёжи области.

Опрос проводился по заказу «Единой России»
Фондом общественного мнения и региональными
избирательными штабами в конце февраля 2011.

Результаты 
Явка составила более 45 %.

Карты

Примечания

Ссылки 
 Избирком Оренбуржья.
 Интервью губернатора.
 Справедливая Россия в Оренбуржье.
 Единая Россия в Оренбуржье.
 Кандидат Сергей Горшенин.
 Законодательное Собрание Оренбургской области.
 Депутат Сергей Катасонов.
 Кандидат Владимир Фролов.
 Опрос в Восточном Оренбуржье.
 Карта избирательных округов.
 Молодёжная акция «Твой голос!».
 Блог Виталия Кукушкина.

Оренбургская область
Выборы в Оренбургской области
Оренбургская область